Aardrijkskunde
Belcher (Louisiana), plaats in de Amerikaanse staat Louisiana

Personen met de achternaam Belcher
Mathew Belcher, Australisch zeiler
Patricia Belcher, Amerikaans actrice
R.K. Belcher, Zuid-Afrikaans dichter